Jméno Jan Heřman patří více osobám, může to být:

Jméno a příjmeníː
 Jan Heřman (1812), (1812–1888), český vlastenec, exulant do USA
 Jan Heřman (houslista), český houslista, otec Jana Heřmana
 Jan Heřman (1886–1946), český pianista
 Jan Heřman (lední hokejista) (*1984), český lední hokejista
 Jan Heřman (malíř) (1844–1904), český malíř chrámových obrazů
 Jan Heřman (1955), český malíř, grafik a ilustrátor 

Křestní jménaː
 Jan Heřman Černín z Chudenic (†1707), pán na Ježovech a Kšenicích

Rozcestníky - jméno